Plebs is een halfjaarlijks literair tijdschrift, dat voor het eerst verscheen in het najaar van 2004.

Het tijdschrift Plebs is gegroeid uit het literair Genootschap De Gezanten van Ruysdael, opgericht op 8 december 2000.

Literair tijdschrift
Nederlandstalig literair tijdschrift